|}

Lijn M4 is een premetrolijn in Charleroi die grotendeels van metro-infrastructuur en in mindere mate van traminfrastructuur gebruik maakt. De lijn gaat van de halte Soleilmont in Gilly naar het stadscentrum van Charleroi. Vanaf station Waterloo gaat de lijn volledig over de centrale ring en gaat via de keerlus bij station Waterloo weer terug naar Soleilmont. Ze bedient de centrale ring tegen de klok in. De eindhalte Soleilmont is uitgevoerd als keerlus, waar zich in het midden een transferium bevindt.

Galerij 

Tramlijn in Wallonië